Rufino Jiao Santos – cardinale e arcivescovo cattolico filippino
 Jiao Liuyang – nuotatrice cinese
 Jiao Zhe – calciatore cinese
 Jiao Zhimin – ex tennistavolista cinese